Парк Ёрю́к () — музей под открытым небом, рассказывающий о быте турецких кочевников — ёрюков, расположенный в Турции на маленьком полуострове около порта Кемера.

Лето кочевники проводили на высокогорных плато, а на зиму спускались в долины. В парке можно понаблюдать за работой ремесленников, попробовать традиционную пищу кочевников и особое угощение Saç Böreği, отдохнуть в одной из палаток парка и посетить залы этнографической выставки.

Вход в парк платный (по состоянию на июнь 2011 г. 2 лиры ~ 1 евро или 1,5 доллара).

См. также 
 Кемер

Ссылки 
 О парке Ёрюк

Сады и парки Турции
Музеи Турции
Музеи под открытым небом